Osoby o tym nazwisku:
 Mieczysław Surowiak – polski działacz partyjny
 Zygmunt Surowiak – polski inżynier